Le zoo d'Upie - Le jardin aux oiseaux ou zoo d'Upie est un parc zoologique de six hectares, créé en 1976 et situé à Upie, au sud de l'agglomération de Valence, dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Situation et accès 
Le parc ornithologique du jardin des oiseaux est situé au sud-est du petit village drômois d'Upie et sur le territoire de celui-ci, non loin de la commune voisine de Montoison.

Depuis la ville de Valence, préfecture de la Drôme, ce parc est accessible par la route départementale 111 (RD111) jusqu'à Montoison, puis par la route départementale 125 (RD125) et la route départementale 342 (RD342) en direction d'Upie, selon les références toponymiques fournies par le site géoportail de l'Institut géographique national.

Historique 

Le Jardin aux Oiseaux a été créé en 1976 à partir d'une initiative privée par un passionné d'oiseaux. 

La création s'effectua sur la base de quatre hectares de terrain en friche. En 1983, le parc est classé établissement culturel et touristique par la préfecture de la Drôme. Il s'étend sur deux hectares supplémentaires à compter de 1991 auquel s'ajoutera une mini ferme l'année suivante. Durant les décennies 2000 et 2010, d'autres espèces d'animaux tels que des chiens-loups de Saarloos et des wallabies rejoignent le parc.

En 2019, le zoo accueille huit tortues rayonnées de Madagascar, une espèce, fortement menacée sur son île d’origine, et qui est actuellement classée « en danger critique d’extinction » par l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Fonctionnement  
Ouvert toute l'année, ce parc à l'entrée payante, présente aux visiteurs deux cents espèces d'oiseaux, correspondant à  environ un millier de ces animaux, tels que :

mais aussi de nombreuses espèces de mammifères, tels que le chien-loup, le zébu, le lama, et le wallaby, ainsi qu'une espèce de reptile. En outre ce parc est présenté comme un centre de reproduction pour espèces menacées.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des parcs zoologiques et aquariums de France
 Liste des parcs zoologiques d'Europe
 Liste des parcs ornithologiques dans le monde

Liens externes 
 

Parc ornithologique
Parc zoologique en Auvergne-Rhône-Alpes